Danni Lowinski – serie televisiva tedesca del 2010
 Danni Lowinski – film TV statunitense del 2011, adattamento dell'omonima serie televisiva tedesca
 Danni Lowinski – serie televisiva belga del 2012, adattamento dell'omonima serie televisiva tedesca
 Danni Lowinski – serie televisiva olandese del 2013, adattamento dell'omonima serie televisiva tedesca
 Danni Lowinski – protagonista dell'omonima serie televisiva